Fox River est le nom de plusieurs lieux et cours d'eau :

Lieux habités
Fox River (Alaska) aux États-Unis,
Fox River Township (Iowa) aux États-Unis,
Fox River (Canada) au Canada,
Folks River au Panama, auparavant nommé Fox River.

Cours d'eau

Canada
 Fox River (Colombie-Britannique)
 Fox River (Manitoba)
 Fox River (Nouvelle-Écosse)
 Fox River (Québec)

Nouvelle-Zélande
Fox River (Buller), 
Fox River (Westland),

États-Unis
Trois Fox Rivers en Alaska,
Fox River (Illinois), un affluent de l'Illinois du Wisconsin à l'Illinois,
Fox River (Little Wabash) en Illinois,
Fox River (Wabash) en Illinois, affluent de la Wabash près de New Harmony, Indiana,
Fox River (Iowa), en Iowa et au Missouri,
Fox River (Michigan),
Fox River (Wisconsin), qui se déverse dans la baie de Green Bay.

Amérique centrale
La Folks River au Panama, autrefois appelée Fox River.

Dans la fiction

Fox River est la prison où se fait incarcérer Michael Scofield, un des personnages principaux de la série américaine Prison Break, dans la première saison.